Феноля́т вольфра́ма (гексафеноля́т вольфра́ма, химическая формула — W(OCH)) — органическая вольфрамовая соль фенола.

При стандартных условиях, фенолят вольфрама — это кристаллическое вещество тёмно-красного цвета.

Физические свойства 
Фенолят вольфрама представляет собой тёмно-красные кристаллы.

Растворим в тетрахлорметане, сероуглероде, бензоле.
Слабо растворим в этаноле.

Получение 
 Действие фенола на хлорид вольфрама(VI):

Литература

См. также 

вольфрам
Соли вольфрама
Соединения вольфрама по алфавиту